Division No 15 (Alberta)
 Division No 15 (Manitoba)